Periklymenos – postać z mitologii greckiej, syn Neleusa i Chloris
 Periklymenos – postać z mitologii greckiej, syn Posejdona